Pan European steht für:

 Pan European Game Information, Alterseinstufungssystem für Computerspiele
 Pan European Crossing, Glasfasernetzwerk in Westeuropa
 Pan-European Forest Certification, Waldzertifizierungssystem, siehe Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes
 Pan-European Transport Areas, Pan-Europäische Verkehrsregionen, siehe PETrAS
 Pan-European Public Procurement OnLine, Standardisierungsverfahren, siehe PEPPOL
 United Pan-European Communications, österreichischer Telekommunikationsanbieter, siehe UPC Austria

Siehe auch:
 Honda Pan European, Motorrad-Baureihen
 Paneuropa